| mål         = {{#expr:
 15 +
 17 +
 18}}
| publik      = {{#expr:
 11571 +
 79837 +
 224760}}
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (5:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2016 var det 11:e Sydostasiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Burma och Filippinerna. Turneringen vanns av  som tog sin femte mästerskapstitel då man i finalen besegrade .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Officiell hemsida
 Officiell hemsida

2016
Fotbollsåret 2016
2016 i Filippinerna
2016 i Myanmar
Internationella sportevenemang i Filippinerna
Internationella sportevenemang i Myanmar